

Astronomia 
 23060 Shepherd  – asteroide della fascia principale

Cinema 
 Shepherd  – film del 1999 diretto da Peter Hayman

Geografia 

 Shepherd  – villaggio della Contea di Isabella, Michigan
 Shepherd  – census-designated place della Contea di Yellowstone, Montana
 Shepherd  – città della Contea di San Jacinto, Texas

 Isole Shepherd  – isole della provincia di Shefa

Personaggi fittizi 
 Amelia Shepherd  – personaggio delle serie televisive Private Practice e Grey's Anatomy
 Derek Shepherd  – personaggio della serie televisiva Grey's Anatomy
 Tony Shepherd  – protagonista del film Parnassus - L'uomo che voleva ingannare il diavolo

Persone 
 Alan Shepherd  – pilota motociclistico britannico
 Albert Shepherd  – calciatore inglese
 Austin Shepherd  – giocatore di football americano statunitense
 Ben Shepherd  – bassista statunitense
 Billy Shepherd  – ex cestista statunitense
 Cameron Shepherd  – rugbista a 15 australiano di origine britannica
 Cybill Shepherd  – attrice statunitense
 Darrius Shepherd  – giocatore di football americano statunitense 
 Jevohn Shepherd  – cestista canadese con cittadinanza giamaicana
 John James Shepherd  – tiratore di fune britannico
 Kenny Wayne Shepherd  – chitarrista, cantante e compositore statunitense
 Myf Shepherd  – modella australiana
 Sam Shepherd  – ex cestista statunitense naturalizzato venezuelano
 Sherri Shepherd  – attrice, comica e personaggio televisivo statunitense
 Suzanne Shepherd  – attrice statunitense
 William Shepherd -astronauta statunitense

Televisione 
 Shepherd - specie aliena del franchise di fantascienza di Star Trek

Università 
 Shepherd University  – università statunitense